Henryk Kadyi (1851–1912), anatom, patolog
 Ludwik Kadyi, urzędnik
 Stanisław Kadyi (1900–1980), lekarz okulista
 Tadeusz Kadyi (1889–1945)